Ташкул Жанызакович Керексизов (; 26 декабря 1948, Балыкчи, Иссык-Кульская область, Киргизская ССР — 7 мая 2021, Бишкек, Киргизия) — киргизский бизнесмен и меценат, государственный и общественный деятель, депутат Жогорку Кенеша третьего созыва.

Биография 

В 1972 году окончил факультет товароведения Кыргызского государственного университета.

В 1981 г. окончил Высшую партийную школу в городе Алматы Республики Казахстан.

С 1972 г. — в системе потребительской кооперации Киргизской ССР и в системе советских органов:
 1972—1977 гг. — товаровед аппарата Киргизпотребсоюза,
 1977—1980 гг. — заместитель председателя Правления Панфиловского райпотребсоюза,
 1980—1982 гг. — председатель правления Панфиловского райпотребсоюза,
 1982—1983 гг. — заместитель председателя исполкома Панфиловского районного совета,
 1985—1990 гг. — инспектор планово-финансового отдела Комитета народного контроля Киргизской АССР,
 1990—1992 гг — председатель правления Московского окружного потребительского союза,
 1992—1994 гг. — консультант по экономическим вопросам промышленного предприятия Казахстана,
 1994—1996 гг. — управляющий делами Администрации Президента Кыргызской Республики,
 1996 г. — президент Союза кооперативов Киргизии.

С 1996 г. на руководящих должностях в системе государственной власти Киргизии:
 1996—1997 гг. — глава-губернатор Таласской областной государственной администрации,
 1996—1998 гг. — советник Президента Кыргызской Республики на общественных началах,
 1998—1999 гг. — директор государственной таможенной инспекции при Министерстве финансов Кыргызской Республики,
 1999—2000 гг. — председатель фонда государственного имущества — министр Кыргызской республики,
 2001 г. — председатель Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по государственным закупкам и материальным резервам.

С 2005 по 2007 г. — депутат Жогорку Кенеша третьего созыва.

Общественная деятельность 

Являлся создателем комплексов «Рух-Ордо» и «Аалам-Ордо», нацеленных на повышение национального самосознания киргизского народа.

Награды и звания 

Награжден орденом «Манас» III степени (2004).

Источники 

 https://barakelde.org/news:433316
 https://ru.sputnik.kg/society/20210507/1052422991/tashkul-kereksizov-smert-konchina.html

Главы Таласской области